Dysmorphocerinae — подсемейство жуков семейства мягкотелок.

Систематика 
 Dysmorphocerinae LeConte, 1861
 Asilis Broun, 1893
 Dysmorphocerus Solier in Gay, 1849
 Heteromastix Boheman, 1858
 Neoontelus Wittmer, 1972

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu podčeleď Dysmorphocerinae Brancucci, 1980

Мягкотелки
Подсемейства насекомых